Крапивина — женская форма фамилии .
 Крапивина, Анастасия Сергеевна (род. 1994) — российская пловчиха на открытой воде.
 Крапивина, Галина Николаевна (род. 1950) — советская и российская артистка балета, педагог-балетмейстер, народная артистка РСФСР.
 Крапивина, Зинаида Григорьевна (1916—1990) — Герой Социалистического Труда, свинарка совхоза «Юргинский».
 Крапивина, Марина Владимировна (род. 1971) — российский драматург, сценарист, автор текстов.
 Крапивина, Нателла Вагифовна (род. 1982) — украинский продюсер, клипмейкер и режиссёр.